Peugeot 5008 peut désigner deux modèles automobiles :
la Peugeot 5008 I (2009-2017) ;
la Peugeot 5008 II (2017-) ;

	
5008